Pleuss oder Pleuß ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Pleuss, Übersetzer und Herausgeber  

Siehe auch:

 Pleußmühle, Getreidemühle in Düren, Nordrhein-Westfalen